Hunting Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Hunting Island (Maine)
 Hunting Island (North Carolina)
 Hunting Island (South Carolina)